Лесница (, , , ) — ряд топонимов нескольких слявянских стран.

Населённые пункты или их районы
В Белоруссии
  — деревня в Гожском сельсовете Гродненского района Гродненской области.
В Польше
 Лесница — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Стшелецкий повят.
В Словакии
  — коммуна (obec) в районе Стара-Любовня Прешовского края.

Естественные водотоки
В Белоруссии
  — река в Гродненском районе Гродненской области, правый приток реки Гожанки (бассейн Немана).
В Польше
  — ручей в Силезских Бескидах, левый приток реки Бренницы (бассейн Вислы/Балтийского моря).
  — ручей в Люблинецком повяте Силезского воеводства, правый приток реки Малы-Панвы (бассейн Одры).
 Лесница — разговорный вариант названия реки .
 Лесница — разговорный вариант названия реки , правого притока Парсенты.
 
 

Горы и возвышенности